Motocyklowe Grand Prix Japonii 2006 – piętnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 22 – 24 września 2006. W 2006 roku Grand Prix Japonii odbyło się na torze Twin Ring Motegi w Motegi.

Wyniki MotoGP

Wyniki 250 cm³

Wyniki 125 cm³

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona MotoGP Japonii 

Motocyklowe Grand Prix Japonii
2006 w Japonii
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2006